Частота́ — характеристика периодического процесса:
 Частота — физическая величина.
 Кадровая частота — частота кадросмен в кинематографе и в телевизионных стандартах разложения.
 Частота — статистический термин.
 Частота — маркетинговый термин.